Laxton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Laxton, East Riding of Yorkshire, ort i England, 
 Laxton, Northamptonshire, ort i England,